Bundestagswahlkreis 176 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hochtaunus (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Fulda (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Land (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Crailsheim (1965 bis 1976)
Bundestagswahlkreis Mannheim-Stadt (1949 bis 1961)